Komora jest to staropolskie określenie pomieszczenia magazynowego, w szczególności spiżarni, a także jako miejsce poboru cła (komora celna).

Obecnie stosowane głównie w złożeniach:

elementy silnika spalinowego:
 komory spalania: daszkowa, klinowa, polisferyczna, półkolista, rakiety, silnika wysokoprężnego, wanienkowa, wstępna, wirowa

elementy uzbrojenia:
 komora bombowa, minowa, nabojowa, zamkowa, spustowa

komory anatomiczne:
 komora tylna oka, przednia oka, mózgu, serca, przyusznic, Vergi, Arancjusza

pomiarowe i robocze:
 komora dyfuzyjna, jonizacyjna, Wilsona (mgłowa, kondensacyjna), pęcherzykowa – do badania śladów cząstek elementarnych
 komora chromatograficzna – do chromatografii cienkowarstwowej lub bibułowej
 komora laminarna – do pracy laboratoryjnej w warunkach sterylnych
 komora klimatyczna – do testów klimatycznych
 komora bezodbiciowa, rewerberacyjna – do badania pól elektromagnetycznych
 komora gorąca,  rękawicowa do prac z materiałami radioaktywnymi i niebezpiecznymi
 komora diamentowa – do wytwarzania ekstremalnie wysokich ciśnień
 komora bezcieniowa – do fotografii
 komora Lindnera – do badania pod mikroskopem żywych mikroorganizmów

stosowane w medycynie, astronautyce, ratownictwie:
 komora inhalacyjna – do podawania leków
 komora niskich ciśnień – do badania pilotów i astronautów
 komora hiperbaryczna – do leczenia choroby wysokościowej
 komora dekompresyjna – medycyna, nurkowanie
 komora ratunkowa McCanna – do łodzi podwodnych
 komora imersyjna – do symulacji stanu nieważkości
 komora ciszy – do treningu astronautów

inne:
 komora wulkaniczna
 komora gazowa
 komora grobowa
 komora lęgowa

 Komora Cieszyńska – majątek książąt cieszyńskich
 Komora – dzielnica Sławkowa
 Komora – część wsi Łuszków w województwie lubelskie, w powiecie hrubieszowskim, w gminie Horodło
 Komora – wieś w Chorwacji, w żupanii sisacko-moslawińskiej, w gminie Dvor
 Komora – amerykański thriller prawniczy

Zobacz też 
 komórka